Чемпионат Азии по дзюдо 1997 года прошёл в Маниле (Филиппины) с 22 по 23 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Федерация дзюдо Азии

1997
дзюдо
1997 год на Филиппинах
1997 год в дзюдо
Международные спортивные соревнования в Маниле
Ноябрь 1997 года
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Дзюдо на Филиппинах